Miejscowości w USA:
 Union Center – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Meade
 Union Center – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
Gminy w USA:
 Union Center (ang. Union Center Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Elk